Folgende Persönlichkeiten tragen den Familiennamen Suchenwirt oder Suchenwirth:

 Peter Suchenwirt (ca. 1320–1395), Wappendichter
 Richard Suchenwirth (1896–1965), Historiker und Mitbegründer der österreichischen NSDAP